Hultén est un nom de famille suédois notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Carl-Otto Hultén (1916–2015), artiste peintre suédois ;
 Eric Hultén (1894–1981), botaniste suédois ;
  (1966–1997), rameur suédois ;
 Jens Hultén (né en 1963), acteur suédois ;
  (1943–2017), détective suédois ;
 Pontus Hultén (1924–2006), historien d'art suédois ;
 Vivi-Anne Hultén (1911–2003), patineuse artistique suédoise.

Notes et références 

en:Hultén
sv:Hultén